Та́кла-Мака́н (,  < уйгур. заимствование из араб.: такла от ترك тарк «оставлять, покидать» и уйг. макан «кров, обиталище», то есть «заброшенное, покинутое место») — песчаная пустыня на западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Является одной из крупнейших песчаных пустынь мира. Длина с запада на восток — свыше 1000 км, ширина — до 400 км, площадь песков — свыше 300 000 км².

География 
Такла-Макан вторая по величине подвижная песчаная пустыня в мире, примерно на 85% состоящая из подвижных песчаных дюн. Пустыня формировалась в условиях длительной аккумуляции осадков в пределах Таримской впадины, которая сложена в основном аллювиальными отложениями реки Тарим и её притоков, частично перевеянными. Поверхность пустыни равнинная, постепенно понижается к северу и востоку от 1200—1300 м до 800—900 м. На западе над пустыней возвышаются одиночные кряжи высотой до 1664 м (гора Чонгтаг), сложенные песчаниками. На юго-западе преобладают барханы, на северо-востоке — песчаные гряды сложной конфигурации (в том числе крупные, протягивающиеся иногда на 10—13 км, — так называемые китовые спины), песчаные пирамиды (высота 150—300 м) и др. По окраинам Такла-Макана значительные площади занимают солончаки.

Реки, стекающие с Кунь-Луня, проникают вглубь Такла-Макана на 100—200 км, постепенно иссякая в песках; только река Хотан пересекает пустыню и летом доносит свои воды до Тарима, протекающего по западной и северной окраине Такла-Макана. Глубина залегания подземных вод в понижениях рельефа (в пределах древних дельт и староречий) 3—5 м, они обычно труднодоступны для растений, поэтому большая часть территории лишена растительного покрова и лишь в местах с близким залеганием грунтовых вод имеются редкие заросли тамариска, селитрянки, тростника. По окраинам пустыни и долинам рек встречаются тополь (туранга), лох, верблюжья колючка, однолетние солянки, саксаул.

Животный мир беден (редкие стада антилоп, зайцы, песчанки, тушканчики, полёвки); в долинах рек — кабаны.

Климат 
Климат резко континентальный, с ничтожным (менее 50 мм в год) количеством атмосферных осадков.
Из-за близкого расположения Гималаев Такла-Макан имеет холодный пустынный климат. Также, учитывая его относительную близость к холодным воздушным массам Сибири, экстремальные температуры регистрируются зимой, иногда значительно ниже -20 °C, а летом они могут подниматься до 40 °C. Сообщалось, что во время эпизода зимних штормов в Китае в 2008 году, Такла-Макан впервые в истории наблюдений была полностью покрыта тонким слоем снега, достигающим 4 см, с температурой -26,1 °C. Причиной таких широких суточных колебаний температуры является расположение в глубине континента, практически в самом центре Азии и в тысячах километров от любого открытого водоёма.

Освоение 
Постоянного населения нет. Отдельные оазисы по долинам рек, стекающих с Кунь-Луня. Близ южной окраины пустыни среди песков — развалины древних поселений, приуроченные к сухим долинам. Многие оазисы были важными остановочными пунктами на Великом шёлковом пути: такие оазисы как Миран, Дандан-Ойлык, Карашар и Дуньхуан были буддийскими центрами; Лоулань принимал караваны, идущие от Дуньхуана в Хотан, а Гума — в Кандагар; Яркенд был знаменит своими тканями; оазис Ния был независимым государством.

После обнаружения нефтяных и газовых месторождений и для их разработки с 1993 по 1995 годы было построено Таримское шоссе общей длиной 552 км. Вдоль шоссе была создана полоса защитных лесонасаждений, для которой была сооружена система искусственного орошения.

В марте 2022 года было завершено строительство железной дороги Хотан — Жоцянь от станции Хотан Южно-Синьцзянской железной дороги протяжённостью 825 км, пролегающей по южному краю пустыни. Эта дорога вместе с ранее построенными железными дорогами Голмуд — Корла, Кашгар — Жоцянь и Южно-Синьцзянской железной дорогой образовала кольцо вокруг пустыни Такла-Макан протяжённостью 2712 км. Это вторая кольцевая железнодорожная линия в Синьцзяне, первая была построена в северной части Синьцзяна в 2020 году. Характерно, что пустыня Такла-Макан является одной из крупнейших песчаных пустынь мира, и на наиболее ветреных участках песчаные дюны перемещаются в среднем на 20 м в год. В связи с этим на таких участках построены мосты (виадуки) с тем, что бы песок проходил под ними, и поезда и железнодорожные пути меньше подвергались воздействию песчаных бурь. Всего построено пять мостов общей протяжённостью 53,7 км.

Галерея

См. также 
 Таримские мумии
 Безеклик
 Юэчжи
 Имеон (горы)
 Таримская впадина
 Турфанская водная система

Примечания

Ссылки 
 Фотографии региона в Китае
 
 
 TravelChinaGuide
 Пазинич В.Г. Механізм походження високогірних озер та піщаних масивів-пустель гірських країн під час танення льодовиків – пустелі Такла-Макан та Гобі

Пустыни Китая
География Синьцзян-Уйгурского автономного района